Гуто́вський () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Гутовський Віктор Миколайович — голова Білоруського громадського об'єднання українців «Ватра».
 Гутовський Володимир Олексійович (*1954) — український кінооператор.
 Гутовський Григорій Іванович (1930-1993) — український державний і партійний діяч.

Польські прізвища